En botanique, la grappe est une inflorescence simple, c'est-à-dire un ensemble de fleurs disposées selon un certain ordre sur un axe commun.

Par métaphore, on parle également de grappe : 
 en informatique, pour une  grappe de serveurs, 
 dans le textile, où une grappe désigne un accident durant le tissage ou les opérations connexes (foulage, tondage, etc.) provoquant un défaut dans le tissu. 
 en économie, une grappe industrielle (en anglais cluster), désigne une concentration d’entreprises et d’institutions interreliées dans un domaine particulier sur un territoire géographique.

Grappe est également un patronyme, notamment porté par : 
 Christian Grappe, théologien protestant français,
 Élise Grappe (1911-1996), femme politique française,
 Frédéric Grappe, entraîneur français de cyclisme,
 Paul Grappe, déserteur français de la Première Guerre mondiale,
 Véronique Grappe-Nahoum, ethnologue française.

Grappe peut également faire référence à : 
 Grappe de Cyrano, une course motocycliste française, en Dordogne,
 La Grappe, une revue littéraire et poétique française fondée en 1992, 
 Croix de la Grappe ou Croix de sainte Chrétienne de Géorgie